Брилли, Андрей — инженер, генерал-лейтенант русской службы, итальянского происхождения.
 Брилли, Нэнси — итальянская актриса украинского происхождения.
 Брилли-Пери, Гастоне — итальянский автогонщик, который выиграл Гран-при Италии 1925 года на Alfa Romeo P2.